|-
| 35201 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35202 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35203 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35204 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35205 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35206 - ||  || 12 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35207 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35208 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35209 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35210 - ||  || 10 august 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35211 - ||  || 2 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35212 - ||  || 3 septembrie 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35213 ||  || 12 septembrie 1994 ||  || 
|-
| 35214 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35215 - ||  || 28 septembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35216 - ||  || 26 octombrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35217 - ||  || 4 noiembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35218 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35219 - ||  || 30 noiembrie 1994 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35220 - ||  || 28 noiembrie 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35221 - ||  || 7 decembrie 1994 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35222 Delbarrio ||  || 4 decembrie 1994 ||  || 
|-
| 35223 - || 1995 BR || 23 ianuarie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35224 - ||  || 25 ianuarie 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| 35225 - ||  || 24 februarie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35226 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35227 - ||  || 23 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35228 - ||  || 27 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35229 Benckert ||  || 24 martie 1995 ||  || F. Börngen
|-
| 35230 - || 1995 GW || 7 aprilie 1995 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 35231 - ||  || 4 aprilie 1995 ||  || K. Endate, 
|-
| 35232 ||  || 4 aprilie 1995 ||  || 
|-
| 35233 Krčín || 1995 KJ || 26 mai 1995 || Kleť || Kleť
|-
| 35234 - || 1995 NH || 1 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35235 - ||  || 25 iulie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35236 - ||  || 2 august 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35237 Matzner || 1995 QP || 23 august 1995 || Ondřejov || 
|-
| 35238 ||  || 20 august 1995 ||  || 
|-
| 35239 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kleť || , 
|-
| 35240 - ||  || 17 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35241 - ||  || 25 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35242 - ||  || 29 septembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35243 ||  || 14 octombrie 1995 ||  || 
|-
| 35244 - ||  || 15 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35245 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35246 - ||  || 17 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35247 - ||  || 19 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35248 - ||  || 21 octombrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35249 - ||  || 21 noiembrie 1995 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 35250 - ||  || 19 noiembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35251 - ||  || 16 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35252 - ||  || 20 decembrie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35253 - ||  || 12 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35254 - ||  || 26 ianuarie 1996 ||  || 
|-
| 35255 - ||  || 19 ianuarie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35256 - ||  || 23 februarie 1996 ||  || 
|-
| 35257 - ||  || 17 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35258 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35259 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35260 - ||  || 20 aprilie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35261 - ||  || 11 mai 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35262 - ||  || 15 iulie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 35263 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35264 - ||  || 14 iulie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35265 - ||  || 12 iulie 1996 ||  || 
|-
| 35266 - ||  || 9 august 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 35267 - ||  || 8 august 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35268 Panoramix || 1996 QY || 19 august 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 35269 Idefix ||  || 21 august 1996 || Kleť || Kleť
|-
| 35270 - || 1996 RL || 7 septembrie 1996 ||  || , 
|-
| 35271 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 35272 - ||  || 7 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35273 - ||  || 8 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35274 - ||  || 7 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 35275 - ||  || 11 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35276 - ||  || 13 septembrie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 35277 - ||  || 10 septembrie 1996 || La Silla || 
|-
| 35278 - || 1996 SM || 16 septembrie 1996 || Prescott || 
|-
| 35279 - || 1996 SR || 20 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 35280 - ||  || 17 septembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35281 ||  || 18 septembrie 1996 ||  || 
|-
| 35282 ||  || 21 septembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35283 - ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 35284 ||  || 5 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 35285 - ||  || 6 octombrie 1996 || Catalina Station || 
|-
| 35286 Takaoakihiro ||  || 14 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 35287 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35288 - ||  || 4 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35289 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35290 - ||  || 8 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35291 - ||  || 10 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35292 - ||  || 11 octombrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 35293 - ||  || 5 octombrie 1996 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 35294 ||  || 29 octombrie 1996 ||  || 
|-
| 35295 - || 1996 VM || 1 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 35296 ||  || 1 noiembrie 1996 ||  || 
|-
| 35297 ||  || 2 noiembrie 1996 || Xinglong || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| 35298 - ||  || 3 noiembrie 1996 ||  || K. Endate, 
|-
| 35299 - ||  || 7 noiembrie 1996 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| 35300 - ||  || 6 noiembrie 1996 || Kitt Peak || Spacewatch
|-